Macropodia (hooiwagenkrab), een geslacht van hooiwagenkrabben in de familie Inachidae
 Macropodia (schimmel), een geslacht van schimmels in de familie Helvellaceae